Боровец може да се отнася за някое от следните понятия.

България 
 Боровец – местност край Варна
 Боровец – село в Община Кочериново, област Кюстендил
 Боровѐц – връх (846 метра н.м.) в Стара планина, община Правец, Софийска област
 Боровѐц – крепост край връх Боровец в община Правец, Софийска област
 Боровец – планински курорт в Рила, община Самоков, Софийска област
 Боровец – квартал на Търговище
 „Боровец“ – футболен клуб в Търговище
 „Боровец“ – парк в Търговище
 „Боровец“ – парк в Ямбол

Гърция 
 Боровец – име на град Тасос от 1941 до 1944 г.

С. Македония 
 Боровец – село в Община Струга

Вижте също 
 Боровац

Източници